Louai Barakat est un photojournaliste indépendant syrien né le  à Alep en Syrie.

Réfugié en France, il travaille pour l’agence Sipa Press.

Biographie 
Louai Barakat est né le  à Alep en Syrie. Il étudie l’administration des affaires et l’économie pendant six mois à l’Université d’Alep avant le déclenchement de la guerre. À l’âge de 17 ans, il participe aux premières manifestations pour l’égalité et la liberté en Syrie contre le régime de Bachar al-Assad.

Il est arrêté lors d’une des manifestations et emmené en prison pendant 14 jours par la police civile. Après sa sortie de prison, il commence à prendre des photos et à documenter ce qui se passe avec son téléphone et à le publier sur les réseaux sociaux.

Il est de nouveau arrêté pendant environ un an et est transféré à la prison de Saidnaya à Damas et a été classé comme prisonnier politique en raison de ce qu’il documente avec des photos de ce qui se passe dans la rue syrienne des manifestations et des violations des droits de l’homme par le régime de Bachar al-Assad.

Il est libéré lors d’un échange de prisonniers politiques syriens contre des prisonniers iraniens en 2013. (İHH İnsani) Cette association turque a été la médiatrice pour suivre le processus de basculement entre l’Armée syrienne libre et le régime de Bachar al-Assad.

Il signe un contrat de travail avec l’agence britannique Images Live en 2014, et la presse internationale commence à publier ses photos sur la guerre de Syrie.

Il reste à Alep avec sa femme et son fils jusqu’en 2016, puis quitte Alep en raison du déplacement forcé massif qui se produit dans la ville en 2016, lorsque l’armée syrienne, avec l’aide de la Russie, s’empare de la ville d’Alep.

Mais il est finalement contraint de fuir clandestinement son pays vers la Turquie.

Avec l’aide de Reporters sans frontières, il obtient un visa d’asile politique pour venir en France.

Sa couverture de la crise syrienne est récompensée par un Allard Award et un Images Live Award.

À son arrivée en France, Louai Barakat signe un contrat avec Sipa Press comme photographe indépendant dans le sud de la France. Il couvre entre autres le mouvement des Gilets jaunes et les visites de personnalités politiques dans le sud de la France.

En 2022 Louai a récemment couvert la migration forcée et la guerre en Ukraine pour son agence Sipa Press.

Expositions et projections 

 2017 : « Guerre en Syrie » Radio Mistral à Manosque
 2018 : « Guerre en Syrie » au lycée de Manosque
 2018 : « Guerre en Syrie » à Sisteron
 2018 : « Guerre en Syrie » à Reillane.
 2018 : « Guerre en Syrie », projection, festival « Les nuits de Pierrevert »
 2018 : « La Guerre à Alep »,  Festival international de photojournalisme Visa pour l’Image, Perpignan, Campo Santo 
 2019 : « Gilets jaunes », Festival « Les nuits de Pierrevert » Projection 
 2019 : « Urgences » au Centre Hospitalier Louis Raffalli de Manosque
 2019 : « Gilets jaunes »,  Festival international de photojournalisme Visa pour l’Image, Perpignan, Campo Santo.
 2019 : « Guerre en Syrie » avec Amnesty International à Carpentras.
 2020 : Une conférence pour parler du film syrien POUR SAMA à MANOSQUE .
 2021 : « Sur les chemins de l’Odyssée d’Hakim », Amnesty International, Pertuis.
 2021 : Projection - Handicap au quotidien d’une famille Julie et Hamou, Festival « Les nuits de Pierrevert ».
 2021 : Handicap au quotidien d’une famille « Julie et Hamou »,  Festival international de photojournalisme Visa pour l’Image, Perpignan projection à Campo Santo.
 2022 « Guerre en Ukraine », projection, festival « Les nuits de Pierrevert » Samedi 30 Juillet

Prix et distinctions 
 2018 :  Allard Prize for International Integrity, sélection
 2020 :  ND Awards, mention honorable  
 2020 :  Bourse Laurent Troude, sélection
 2021 : Coups de Cœur de l’ANI, Festival Visa pour l’Image, sélection

Notes et références 

Naissance en mars 1994
Naissance à Alep
Photojournaliste
Photographe syrien
Journaliste syrien
Journalisme citoyen
Réfugié de la guerre civile syrienne
Réfugié en France